Ženská čtyřhra French Open 2018 probíhala na přelomu května a června 2018. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová nastoupila po boku tchajwanské světové jedničky Latishy Chanové. Ve druhém kole je vyřadila rumunská dvojice Barová a Buzărnescuová. Spoluhráčkou Šafářové se stala Ruska Světlana Kuzněcovová, s níž dohrála také ve druhé fázi soutěže na raketách Cîrsteaové a Sorribesové Tormové.

První kolo bylo rozehráno 30. května 2018 a finále proběhlo v neděli 10. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera před závěrečným zápasem mužské dvouhry.

Chanová, Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová a Tímea Babosová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Pro Makarovovou s Vesninovou se jednalo o první turnaj s novými spoluhráčkami po ukončení šestileté spolupráce v Madridu. Obě Rusky vypadly v úvodním kole. Přesto se po skončení grandslamu poprvé staly novými světovými jedničkami, když Babosová nepostoupila do finále. Makarovová s Vesninovou vytvořily třináctý pár na čele klasifikace, 37. a 38. světovou jedničku v pořadí. Jedinou ruskou hráčkou na vrcholu se v předchozí historii stala Anna Kurnikovová, která byla poprvé klasifikována v listopadu 1999.

Čtrnáctinásobné grandslamové šampionky z ženské čtyřhry Serena a Venus Williamsovy nastoupily do deblové soutěže majoru poprvé od Wimbledonu 2016. Na Roland Garros triumfovaly v letech 1999 a 2010. Ve třetím kole soutěže však odešly poraženy od třetí nasazené dvojice Andreja Klepačová a María José Martínezová Sánchezová.

Vítězem se stal šestý nasazený pár 22letých Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále za 65 minut zdolal japonskou dvojici Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě hráčky získaly premiérový grandslamový titul a navázaly na triumf z juniorky French Open 2013. Krejčíková se Siniakovou se staly třetím českým párem, jenž vyhrál Roland Garros. V roce 1990 v Paříži zvítezily Jana Novotná s Helenou Sukovou a roku 2011 pak turnaj ovládly Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Latisha Chan /  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (3. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Ashleigh Bartyová /  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Jeļena Ostapenková /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Šúko Aojamová /  Miju Katová (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská čtyřhra